La espina de pez o espina de pescado es cualquiera de las piezas óseas alargadas y puntiagudas que forman parte del esqueleto de los peces, especialmente la columna vertebral.

Por analogía, la expresión también puede referirse a:
 Espina de pez, un tipo de enlosado;
 Diagrama de Ishikawa o diagrama de Ishikawa, un diagrama que ilustra relaciones causa-efecto.